Il tabellone singolare dell'Ace Sports Group Tennis Classic 2010, torneo facente parte del circuito ITF Women's Circuit 2010 è stato vinto dalla lussemburghese Mandy Minella che ha sconfitto in finale la qualificata statunitense Jamie Hampton per 6-2, 4-6, 6-2.

Teste di serie

  Maret Ani (primo turno)
  Angela Haynes (primo turno)
  Johanna Larsson (quarti di finale)
  Nicole Vaidišová (primo turno)

  Mariana Duque-Marino (semifinali)
  Julia Cohen (quarti di finale)
  Catalina Castaño (primo turno)
  Ol'ga Alekseevna Pučkova (secondo turno)

Altre giocatrici

Giocatrici passate dalle qualificazioni:

  Jacqueline Cako (secondo turno)
  Sloane Stephens (primo turno)
  Karolina Kosińska (primo turno)
  Amanda Fink (primo turno)
  Johanna Konta (primo turno)
  Florencia Molinero (semifinali)
  Jamie Hampton (finale)
  Aurélie Védy (primo turno)

Giocatrici che hanno usufruito di una Wild card:

  Sachia Vickery (primo turno)
  Allie Will (primo turno)
  Nicole Melichar (primo turno)
  Teodora Mirčić (secondo turno)

Giocatrici Special Exempt:

  Ajla Tomljanović (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Ace Sports Group Tennis Classic 2010